Kitschera ist der Name:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Republik Burjatien (Russland), siehe Kitschera (Ort)
 eines Zuflusses des Baikalsees in Ostsibirien (Russland), siehe Kitschera (Fluss)